Mitologia grega:
 Els Camps Elisis, part de l'inframón on descansen els benaventurats a l'antiga Grècia.
 Geografia:
 L'avinguda dels Camps Elisis, la més cèlebre artèria parisenca
 Els jardins i el teatre (desapareguts) dels Camps Elisis (Barcelona) de Barcelona
 El parc dels Camps Elisis (Lleida), a la ciutat de Lleida